Danubio può riferirsi a:
 Danubio – fiume dell'Europa centro-meridionale
 Danubio – raccolta di racconti di Claudio Magris
 Danubio – torta salata napoletana a base di pasta brioche, derivata dal Buchteln boemo
 Danubio Fútbol Club – squadra di calcio di Montevideo, in Uruguay
 Danubio-Kris-Mures-Tibisco – euroregione situata in Ungheria, Romania e Serbia
 Banato del Danubio o banovina del Danubio –  una provincia del Regno di Iugoslavia tra il 1929 e il 1941
 Canale del Danubio – un antico canale del Danubio, aperto nel 1890 con la costruzione di una serie di canali e chiuse per proteggere la città di Vienna dalle inondazioni.
 Il Danubio rosso – film del 1949 diretto da George Sidney
 Isola del Danubio – lunga e stretta isola artificiale nel centro di Vienna
 Ponte sul Danubio (detto anche ponte dell'amicizia) collegamento stradale e ferroviario che unisce le città di Giurgiu e Ruse attraversando il Danubio, collegando così la sponda rumena con quella bulgara.
 Sul bel Danubio blu – valzer di Johann Strauss (figlio)
 Danubio blu - miniserie televisiva del 1991 sulla famiglia Strauss
 Vilayet del Danubio – un vilayet dell'Impero ottomano, nell'area delle attuali Romania, Bulgaria e Serbia

Pagine correlate 

Danube